Чемпионат Испании по футболу 1968/1969 — 38-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 14-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забит 561 гол.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Атлетико» — «Атлетик Бильбао»  — 4:4 (12-й тур, 8 декабря 1968 года)
 «Реал Мадрид» — «Сабадель»  — 5:3 (5-й тур, 13 октября 1968 года)
 Самая крупная победа в гостях: 3 гола
 «Депортиво Малага» — «Барселона»  — 0:3 (23-й тур, 2 марта 1969 года)
 «Кордова» — «Атлетико»  — 0:3 (11-й тур, 1 декабря 1968 года)
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Сарагоса» — «Гранада»  — 6:0 (23-й тур, 2 марта 1969 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1969
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1968 году
Спорт в Испании в 1969 году